Dragun steht für:

 Dragun, Gemeinde im Landkreis Nordwestmecklenburg, Mecklenburg-Vorpommern
 Dragun, frühere Bezeichnung für Estragon, Art in der Familie der Korbblütler

Dragun oder Dragún ist der Familienname folgender Personen:

 Charmaine Dragun (1978–2007), australische Journalistin
 Duška Dragun (1969–2020), kroatische Medizinerin
 Kamil Dragun (* 1995), polnischer Schachspieler 
 Nikita Dragun (* 1996), US-amerikanische YouTube-Webvideoproduzentin, Maskenbildnerin und Model
 Osvaldo Dragún (1929–1999), argentinischer Dramatiker